USS John Paul Jones — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Джона Поля Джонса.

 USS John Paul Jones (DD-932)  — ескадрений міноносець типу «Форест Шерман». На службі протягом 1956-1985 років. Зданий на злам у 2001 році.
 USS John Paul Jones (DDG-53) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1993 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни